Слободские Дубровки — село в Краснослободском районе в составе Республики Мордовия Российской Федерации.. 

Образует Слободско-Дубровское сельское поселение.

Находится в 15 км к западу от города Краснослободска и в 120 км к западу от Саранска.

Население 

Население в основном русские.

Примечания 

Населённые пункты Краснослободского района